Klub může být:

 spolek, občanské sdružení pro podporu a organizaci společenského styku v oblasti kultury, vědy, sportu, politiky apod.
 Brněnský klub deskových her
 sportovní klub – tělovýchovný nebo sportovní spolek, sdružení, tělovýchovná jednota
 Brněnský basketbalový klub
 Klub českých turistů
 Klub ligových kanonýrů
 formální označení pro místo vhodné pro setkávání lidí – klubovna
 Klub Zion – hudební klub
 čtenářský klub – parta dětí či mladých lidí bez dospělého vedoucího, někdy též mikrokolektiv
 bar – pohostinský podnik

vybrané názvy konkrétních organizací či institucí
 Činoherní klub – pražské divadlo
 Klub 231 – organizace bývalých politických vězňů z let 1948 až 1960
 Mezinárodní PEN klub – mezinárodní organizace spisovatelů
 Pařížský klub
 Římský klub – mezinárodní organizace

v kultuře
 Klub hrůzy – americký film z roku 2004
 Klub Lysek – pátý díl románového cyklu Arthura Ransoma o prázdninových dobrodružstvích několika dětských skupin
 Klub rváčů – román amerického spisovatele Chucka Palahniuka z roku 1996 
 Klub rváčů (film) – film natočený podle této knihy

jiný význam
 KLUB – ruská zkratka pro kompleksnoje lokomotivnoje ustrojstvo bezopasnosti – česky: Komplexní lokomotivní zabezpečovací zařízení – ruské elektronické železniční zabezpečovací zařízení
 Kamna Klub – typ kamen

Odkazy

Reference

Externí odkazy